Санвитале ()

 Санвитале, Антонио Франческо (1660—1714) — итальянский куриальный кардинал, папский дипломат и доктор обоих прав.
 Санвитале, Джан Галеаццо (1496—1550) — аристократ из дома Санвитале, граф Фонтанелатто, кондотьер.